Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2018 war ein Snookerturnier, das vom 3. bis 6. Juli 2018 in der Qilu University of Technology in der chinesischen Stadt Jinan stattfand. Es war die vierte Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U18-Junioren.

Weltmeister wurde der Chinese He Guoqiang, der im Finale seinen Landsmann Lei Peifan mit 5:4 besiegte. Titelverteidiger war der Pakistaner Muhammad Naseem, der im Viertelfinale gegen den Zweitplatzierten verlor.

Der einzige Deutsche bei dem Turnier, Umut Dikme, schied bereits in seiner Gruppe aus. Aus Österreich nahmen drei Spieler teil. Während Mario Bodlos und Oskar Charlesworth ebenfalls die Gruppenphase nicht überstanden, erreichte Florian Nüßle die Hauptrunde und verlor im Achtelfinale gegen den späteren Sieger.

Das mit 136 Punkten höchste Break des Turniers erzielte He Guoqiang in seinem Gruppenspiel gegen Oskar Charlesworth.

Modus 
Die 48 Teilnehmer wurden in 10 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die zwölf besten Spieler der Gruppenphase ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Runde der letzten 20 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2018 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Jinan
Billardturnier in der Volksrepublik China